Il singolare del Paris Open 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Harold Solomon era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Brian Gottfried ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–1, 7–6  Adriano Panatta.

Teste di serie

  Brian Gottfried (campione)
  Yannick Noah (secondo turno)
  Corrado Barazzutti (secondo turno)
  Adriano Panatta (finale)

 Pascal Portes (quarti di finale) 
 Paul Kronk (semifinale) 
 Mark Cox (quarti di finale) 
 Jean-François Caujolle (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1980